Селеуш (, ) — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1340 жителей (по переписи населения 1991 года — 1499 жителей).

Демография 

В селе Селеуш, по переписи 2002 года проживали 1039 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,4 года (39,8 лет у мужчин и 43,0 года у женщин). В селе есть 412 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,25.

Селеуш главным образом населён румынами и сербами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины